Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2010 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2009 zusammen.

Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2009:

 89 Staaten als „frei“, 3,0 Milliarden Menschen, 46 % der Weltbevölkerung,
 58 Staaten als „partiell frei“, 1,4 Milliarden Menschen, 20 % der Weltbevölkerung,
 47 Staaten als „nicht frei“, 2,3 Milliarden Menschen, 34 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).

Liste 
Die Länderliste im genannten Bericht führt die Länder entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. Die Pressefreiheit ist ebenfalls angegeben.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war.
Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit.

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index 2019)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Quelle 

 Freedom House: Freedom in the World 2010. Washington/New York 2010 (englisch; mit Berichten; freedomhouse.org PDF).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)